Die China Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2016 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory fand vom 1. bis 9. Oktober 2016 statt. Die Halbfinalistinnen des Premier-5-Turniers in Wuhan waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Garbiñe Muguruza und im Doppel die Paarung Martina Hingis / Sania Mirza.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2016 fand vom 1. bis 2. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Peking